Sainte-Colombe, Charente
 Sainte-Colombe, Charente-Maritime
 Sainte-Colombe, Doubs
 Sainte-Colombe, Gironde
 Sainte-Colombe, Hautes-Alpes
 Sainte-Colombe, Ille-et-Vilaine
 Sainte-Colombe, Landes
 Sainte-Colombe, Lot
 Sainte-Colombe, Manche
 Sainte-Colombe, Rhône
 Sainte-Colombe, Seine-Maritime
 Sainte-Colombe, Seine-et-Marne
 Sainte-Colombe, Yonne